Weekend ( für ‚Wochenende‘), teils in leicht abgewandelten Formen, steht für:

 Weekend (Rapper) (Christoph Wiegand), deutscher Rapper
 The Weeknd (Abel Makkonen Tesfaye), kanadischer Singer und Songwriter (R&B und Hip Hop)
 Weekend (Club), Diskothek in Berlin
 Weekend (polnische Band), polnische Band
 Weekend (walisische Band), walisische Band
 Weekend (Sendung), US-amerikanische Nachrichtensendung
 Weekend (Lied), Lied von Earth & Fire (1979)

Filme:
 Weekend (1962), dänischer Film von Palle Kjærulff-Schmidt 
 Weekend (1967), französischer Film von Jean-Luc Godard
 Weekend (1980), deutsche Fernsehkomödie mit Peter Pasetti, Hannelore Elsner, Herbert Hermann, Michaela May und Lilli Palmer
 Weekend (2011), britischer Film von Andrew Haigh
 Le Weekend (2013), britisch-französischer Film von Roger Michell (2013) 
 Le Weekend, Alternativtitel von Dirty Weekend (2013), britisch-französischer Film von Christopher Granier-Deferre (2013)

Siehe auch:
 Weekends